Venterol kan syfta på:
 Venterol, Alpes-de-Haute-Provence
 Venterol, Drôme